Doom (franchise), een mediafranchise.
 Doom (computerspel), een computerspel uit 1993 waarmee bovengenoemde franchise begon.
 Doom II: Hell on Earth, het vervolg uit 1994
 Doom 3, het vervolg uit 2004
 Doom (2016), reboot uit 2016
 Doom (film), een film uit 2005 gebaseerd op de computerspellen
 Doom (band), een Britse metalband
 Doom (Japanse band), een Japanse trashmetalband
 doommetal, een muziekstijl
 De Doom, straten in de Nederlandse plaatsen Heerlen-Welten en Roden